Скарлет Йохансон (, в САЩ името се произнася Джохенсън) е американска актриса и певица.

Биография 
Родена е в Ню Йорк. Баща ѝ е датски архитект, а майка ѝ е еврейка. Притежава американско гражданство и датско поданство. Тя е едно от петте деца в семейството. Има сестра – Ванеса Йохансон, брат – Ейдриън и брат близнак – Хънтър Йохансон, роден три минути след нея. След развода между родителите ѝ Скарлет изживява малка криза, като се опитва да контактува и с двамата си родители. Тя е единственият член на семейството, който решава да се занимава с кино. Да бъде звезда в киното е нейна мечта от малка.

Актьорската ѝ кариера започва през 1994 г. с ролята ѝ на Лора Нелсън в „Север“ (1994). Известна е още с ролите си в „Изгубени в превода“, „Любовна песен за Боби Лонг“, „Момичето с перлената обица“, „Нани“, „Другата Болейн“. През 2000-те години Йохансон се превръща в поредната муза за Уди Алън, участвайки в няколко негови филма, сред които шедьовъра от 2008 година „Вики, Кристина, Барселона“.

Достига известност с ролята си във филма „Повелителят на конете“ (The Horse Whisperer). По-късно получава овация от страна на филмовите критици за своето участие в „Призрачен свят“ (Ghost World). Също така получава награда БАФТА (BAFTA) и е била номинирана за Златен глобус (Golden Globe) за своето изпълнение в „Изгубени в превода“ (Lost in Translation) и „Момичето с перлената обица“ (Girl with a pearl earring) през 2003 година.

Филмовата ѝ кариера се допълва от музикална. На 20 май 2008 г. дебютира като вокалистка на своя първи музикален албум, озаглавен „Anywhere I Lay My Head“, който съдържа различни версии на песни на композитора и певец Том Уейтс. Следва издание на съвместен албум с изпълнителя Пит Йорн – „Break Up“.

Филмография

Награди и номинации

Галерия

Източници

Външни препратки 

  
  

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Театрални актьори и актриси
Американски певици
Деца актьори
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Носители на награда „Сатурн“
Носители на награда Сезар
Евреи в САЩ
Родени в Ню Йорк